Emanuel (sastav, Velika Gorica)
Emanuel (sastav, Sarajevo)